Adriano Zendejas (Mexikóváros, 1996. március 19. –) mexikói színész, modell.

Élete 
1996. március 19-én született Mexikóvárosban, Mexikóban. Van két lánytestvére, Samadhi Zendejas és Dassana Zendejas.

Szerepei

Források 
 

1996-ban született személyek
Élő személyek
Mexikói színészek
Mexikói modellek